Гран-при Лаллы Мерьем 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2010 является 10-м в общей истории соревнования. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Фесе, Марокко — с 26 апреля по 1 мая 2010 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Карла Суарес Наварро (№ 40 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Гран-при Лаллы Мерьем
 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA
 Гран-при Хассана II 2010

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Марокко
Теннис
Апрель 2010 года
Май 2010 года
2010